— японский хеви-метал-дуэт, специализирующийся на создании саундтреков к японской анимации (аниме).

Биография 
В 2005 году сэйю Кисё Танияма и гитарист Иидзука Масаки, известный также как автор композиций для аниме саундтреков, решили организовать совместный проект. Впоследствии они записали и выпустили несколько синглов, которые использовались как открывающие композиции в аниме сериалах.

В 2007 выходит их первый альбом «RIDE ON THE EDGE» и в 2008 году второй — «Instinct». Весной 2009 года они работают над саундтреком к аниме Needless, где Иидзука записывает инструментальный саундтрек, а Кисё — заглавную песню «modern strange cowboy» ( — имелись в виду фрики). В конце 2009 года выходит их третий альбом «BRUSH the SCAR LEMON».

Состав 
 Кисё Танияма (11.08.1975 г.) — вокал, лирика. Он работает сэйю в компании Ken Production (賢プロダクション Ken Purodakushon) основанной Кэндзи Уцуми. По его словам ему нравится карьера вокалиста, даже больше, чем карьера сэйю.
 Иидзука Масаки (22.02.1967 г) — гитара, музыка, аранжировки. Его стиль игры на гитаре сочетает мелодичные соло партии, и агрессивные гитарные риффы. Он также сотрудничает с певицей Минами Курибаяси. Он является эндсорсером фирмы производителя гитар ESP.

Дискография

Альбомы

Синглы

DVD

Примечания

См. также 
 JAM Project
 DoCo
 Λucifer
 Psychic Lover

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница на сайте лейбла
 Дзука на сайте ESP

Рок-группы Японии
Хеви-метал-группы Японии
Композиторы саундтреков к аниме
Поп-группы Японии
Музыкальные дуэты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Хард-рок-группы Японии